Losenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Losenhausen (1852–1919), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Paul Losenhausen (1880–1944), deutscher Jurist und Politiker (DVP), MdL Preußen